Il Torneo di Viareggio 1975 è stata la ventottesima edizione del torneo calcistico riservato alle formazioni giovanili di squadre di tutto il mondo ed organizzato dalla CGC Viareggio. L'edizione inaugurò una nuova formula destinata a durare per quasi due decenni in cui le 16 squadre partecipanti vennero organizzate in 4 gironi all'italiana, le prime e seconde classificate dei quali accedevano ad una fase ad eliminazione diretta. Ad aggiudicarsi il torneo è stato il  per la prima volta nella storia della competizione.

La formazione scesa in campo per la finale con la Lazio: Fiore, Scarpitti, Parasmo, Masiello, Punziano, Zambon, Bacchiocchi, Armidoro, Grotta (Scandiuzzi dal 44'), Jovino, Coco.

Le 16 squadre partecipanti arrivavano da  9 Paesi differenti e la maggior parte di esse, 8, dall'Italia.

Squadre partecipanti

Squadre italiane
 
 
 
 
 
 
 
 

Squadre europee

  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
  - 
Squadre americane
  Burlingame -

Formula
Le 16 squadre sono organizzate in 4 giorni all'italiana. Le due prime classificate di ogni girone si classificano ai quarti di finale.

Fase a Gironi

Girone A

Girone B

Girone C

Girone D

Fase a eliminazione diretta

Collegamenti esterni
 
 

Calcio nel 1975
Torneo di Viareggio